Natela Dzalamidze e Veronika Kudermetova erano le detentrici del titolo, ma Dzalamidze ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Kudermetova ha fatto coppia con Aryna Sabalenka e le due hanno sconfitto in finale Monique Adamczak e Naomi Broady col punteggio di 2–6, 7–65, [10–6].

Teste di serie 

  Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (primo turno)
  Arina Rodionova /  Nina Stojanović (semifinale)

  Monique Adamczak /  Naomi Broady (finale)
  Dalila Jakupovič /  Irina Khromacheva (quarti di finale)

Wildcard 

  Chan Chin-wei /  Liang En-shuo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Taipei OEC Open 2017
WTA Challenger Tour 2017